Širokij – nell'Oblast' di Magadan
 Širokij – nell'Oblast' dell'Amur
 Širokij – nell'Oblast' di Rostov
 Širokij – nel Podgorenskij rajon, Oblast' di Voronež
 Širokij – nel Nižnedevickij rajon, Oblast' di Voronež